La Dansa de Campdevànol o Gala és una ballada amb melodia pròpia de caràcter cerimoniós que es fa a Campdevànol per la festa major. Es balla el diumenge i el dilluns de la festa major a la plaça principal del poble que per aquest motiu s'anomena plaça de la Dansa.

Descripció 
És una dansa senyorial on participen sis parelles i el capdanser. El capdanser, vestit de negre, amb barret de copa i una almorratxa per ruixar les balladores, inicia el ball amb la batllessa. Després inicien el ball les quatre pabordesses que s'encarreguen de l'altar del Roser i els altres balladors i balladores. Finalment, el capdanser es retira i les parelles fan la corranda final.

Història 
Hi ha diverses teories sobre el seu origen. Podria partir de la festa del Roser per commemorar el traspàs de funcions dels Pabordes del Roser entrants i sortints. També es relaciona amb la llegenda del comte Arnau. Altres teories enllacen el seu origen en el traspàs de càrrecs de les pabordies del Roser. Entre les teories que hi ha al voltant de la dansa el més acceptat és la victòria del poble sobre el dret de cuixa feudal, abolit per Ferran II. El que se sap amb certesa és que el seu origen està vinculat en la Confraria del Roser, ja que El Roser va ser el nom primigeni de la dansa.

Antigament s'havia ballat juntament amb les corrandes, de manera que la dansa estava oberta, a més dels balladors, a les parelles del poble que ho desitgessin, el que feia que pogués durar hores. Per aquest motiu alguns individus la ridiculitzaven i s'anà degenerant fins que el 1903 es va decidir suprimir l'entrada del poble a ballar la dansa. La primera partira coneguda data del 1918 i és de mossèn Josep Maideu. Fins al 1922 no hi hagué una vestimenta de catalans antics per la dansa, sinó que cadascú portava els seus vestits de mudar. El 1950 es va incorporar el Ball Cerdà que li donà més vistositat. Baltasar Maideu va fer la partitura per orquestrar la dansa que s'utilitza a la dècada del 2020.

El 2014 va ser declarada element festiu patrimonial d'interès nacional inscrit al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya.

Referències 

Campdevànol
Campdevanol